Al-Nasheed Al-Watani (, llamado "Himno nacional"). Es el himno nacional de Kuwait escrito por los poetas Ahmad Meshari Al-Adwani, Ibrahim Al-Soula y compuesto por la música de Ahmad Ali. Fue entonado por primera vez el 25 de febrero de 1978.

El himno es raramente utilizado en Kuwait y se utiliza principalmente para ocasiones especiales. Muchos kuwaitíes no lo usan como himno nacional.

Texto en árabe

Transliteración 

 Watani ´l-Kuwait salemta Li ´l-majdi
 Wa `ala jabeeneka talio ´s-sa`di 
 Watani ´l-Kuwait watani ´l-Kuwait 
 Watani ´l-Kuwait salemta Li ´l-majdi

1

 Yaa mahda aabaai ´l-`ola katabou 
 Sifra ´l-kholoudi fa-naadate ´sh-shohobou 
 Allaho akbaro ennahom arabou 
 Tala`at Kawaakebo jannato ´l-kholdi 

2

 Bourekta Ya Watanil Kuwaita Lana 
 Sakanan Wa Eshta Alal Mada Watana 
 Yafdeeka Horron Fi Hemaka Bana 
 Sarhol Hayati Be Akramil Aydi 

3

 Nahmeeka Ya Watani Wa Shahidona 
 Sharoul Hoda Wal Haqqo Ra-Edona 
 Wa Amirona Lil Ezzi Qa-Edona 
 Rabbol Hamiyati Sadqol Waadi

Traducción al español 
 Kuwait, mi país, puede usted estar seguro y glorioso!
 Que siempre gozan de buena suerte!
 Usted es la cuna de mis antepasados,
 ¿Quién puso en su memoria.

 Con eterna simetría, mostrando toda la eternidad,
 Los árabes fueron celestial,
 Kuwait, mi país,
 Que sea seguro y glorioso!
 Que siempre gozan de buena fortuna.

 ¡Bendito sea mi país una patria para la armonía,
 Por cierto Warded centinela dando sus suelos acertadamente,
 Construcción de alta de su historia, Kuwait,
 Mi país, que estamos para mi País,

 Dirigido por la fe y la lealtad,
 Con su Amir igualmente,
 Esgrima todos nosotros de manera justa, con amor cálido y verificar,
 Kuwait, mi país,

 Que sea seguro y glorioso.
 Que siempre goze de buena suerte!

Enlaces externos 
 Embajada de Kuwait en Beirut - El himno de Kuwait de distintas maneras. 
 BBC News - Versión instrumental de "Al-Nasheed Al-Watani" en RealAudio
 Fichero MIDI
 Letra en Árabe y en Inglés
 Partitura-Parte 1
 Partitura-Parte 2
 Información sobre Al-Nasheed Al-Watani

Símbolos de Kuwait
Kuwait
Música de Kuwait
Himnos en árabe
Composiciones en si bemol mayor